Ву́лиця Ле́рмонтова — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Сєвєродонецьк Луганської області.
 Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Сімферополь.
 Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Ужгород.
 Вулиця Лермонтова — вулиця у місті Чернігів.

Колишні назви 
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Олени Пчілки у місті Балта.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Баранівка.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Карпатської у місті Берегове.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Незалежності у місті Березне.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Біла Церква.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Дружня у місті Богуслав.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Бориспіль.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Євгена Зозулі у місті Боярка.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Херсонської у місті Бровари.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Паркової у місті Васильків.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Мирона Кипріяна у місті Винники.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Євгена Чикаленка у місті Вінниця.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Червоної Калини у місті Володимир.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Городок.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Степана Витвицького у місті Дрогобич.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Сотника Енея у місті Дубно.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Заводське.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці В'ячеслава Зайцева у місті  Запоріжжя.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Паненська у місті Здолбунів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Возницького Б. у місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Гетьманської у місті Ізмаїл.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Петра Болбочана у місті Ізюм.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Іршава.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Дмитра Саса у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Віталія Попруги у місті Кам'янське.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Ліни Костенко у смт Карнаухівка.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Західна у місті Ківерці.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва Вітовецької вулиці у Дарницькому районі міста Київ.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Юрія Іллєнка у місті Ковель.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Виноградна у місті Кодима.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Козятин.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Василя Нагірного у місті Коломия.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Героїв Рятувальників у місті Корець.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Воїнів УНР у місті Коростень.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Густава Олізара у місті Коростишів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у місті Костопіль.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Джерельної у смт Костянтинівка.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Красилів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Віктора Баранова у місті Кременчук.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Калинова у місті Кролевець.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Георгія Лангемака у місті Кропивницький.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Затишна у місті Лебедин.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Кирила Бочкарьова у місті Лубни.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Модринової у місті Луцьк.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Джохара Дудаєва у місті Львів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Рудка у смт Миропіль.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Олександра Довгалюка у смт Млинів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Прейльська у місті Ніжин.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Володимира Вернадського у смт Нова Водолага.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Павла Чубинського у місті Нововолинськ.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Надслучанської у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Маріупольська у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Героїв Чернігова у місті Носівка.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Академічна у місті Обухів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Анатолія Криловця у місті Острог.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Казкова у місті  Павлоград.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Покровської у місті Перечин.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Василя Ляскоронського у місті Переяслав.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Берегова у місті Пирятин.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Квітки Цісик у місті Полонне.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Польська у смт Понінка.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Володимира Івасюка у місті Радомишль.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Решетилівка.
 Вулиця Лермонтова  — колишня назва вулиці Казимира Любомирського у місті Рівне.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у місті Рожище.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Понятівська у місті Роздільна.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Адамцевича у місті Ромни.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Бузкова у місті Сарни.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Польська у місті Суми.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Валерія Лобановського у місті Славута.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Добровольча у місті Сновськ.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Миколи Лисенка у місті Сокиряни.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Незалежності у смт Солотвино.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Сковороди у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Михайла Коцюбинського у місті Сторожинець.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Ісидора Патрила у місті Судова Вишня.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Тальне.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Яблуневої у смт Тиврів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Млинська у місті Тлумач.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Єрмілова у місті Харків.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Бориса Мамайсура у місті Хмельницький.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Братиславської у місті Хуст.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Павла Загребельного у місті Фастів.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Івана Чендея у місті Чоп.
 Вулиця Лермонтова — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова у місті Шпола.